Муді:

 Муді — угорська порода пастуших собак

Географічні об'єкти

Порт Муді — місто в провінції Британська Колумбія

Муді — округ в штаті Південна Дакота
 Муді — місто, штат Алабама
 Муді — місто, штат Техас
 Муді — невключена територія в штаті Міссурі

Персоналії 
 Муді (прізвище)